Pogoń Szczecin – klub piłki nożnej mężczyzn
 Pogoń Szczecin – klub piłki ręcznej kobiet
 Pogoń Szczecin – klub piłki ręcznej mężczyzn
 Pogoń 04 Szczecin – klub piłki halowej mężczyzn
 Pogoń Women Szczecin – nieistniejący klub piłki nożnej kobiet

Zobacz też 
 Pogoń
 Pogoń Lwów
 MKS Pogoń